L'édition 2018 du tournoi de tennis de Paris-Bercy se déroule du  au  sur dur en intérieur. Il s'agit du  et dernier ATP Masters 1000 de la saison. Karen Khachanov remporte le tournoi en simple, Marcel Granollers et Rajeev Ram celui en double.

Faits marquants

Forfaits 
On note les forfaits de l'Argentin Juan Martín del Potro, de l'Australien Nick Kyrgios, du Belge David Goffin, du Britannique Kyle Edmund, de l'Espagnol Rafael Nadal et du Sud-Coréen Chung Hyeon. Ils sont respectivement remplacés par Márton Fucsovics, Frances Tiafoe, Gilles Simon, Matthew Ebden, Malek Jaziri et Jérémy Chardy.

Contexte 
Le Masters 1000 de Paris est le dernier tournoi avant le Masters de fin d'année et donc la dernière opportunité pour les joueurs de s'y qualifier. En simple, six joueurs se sont déjà qualifiés (Rafael Nadal, Novak Djokovic, Roger Federer, Juan Martín del Potro, Alexander Zverev et Kevin Anderson) mais Juan Martín del Potro a déclaré forfait à cause de sa blessure au genou. Il reste donc trois places libres. Marin Čilić, Dominic Thiem et Kei Nishikori sont les mieux placés pour obtenir leur qualification.

Le 1 mondial Rafael Nadal peut être détrôné par son dauphin Novak Djokovic à l'issue du tournoi, alors que le Serbe n'a plus occupé cette place depuis . Celui qui atteindra le stade le plus élevé dans le tournoi dominera le classement ATP.

Pendant le tournoi 
Rafael Nadal déclare forfait avant son premier match, souffrant d'une douleur aux abdominaux. La victoire de Novak Djokovic lors de son entrée en lice face à João Sousa lui assure de retrouver la place de  mondial au classement ATP à l'issue du tournoi.

Novak Djokovic et Roger Federer s'affrontent pour la  en demi-finale. Le Serbe s'impose pour la  fois après un match de plus de trois heures.

Lauréats 
Karen Khachanov remporte le  de sa carrière en simple, le  en Masters 1000, en écartant en finale Novak Djokovic. 

En double, Marcel Granollers et Rajeev Ram décrochent leur  ensemble en s'imposant en finale face à Jean-Julien Rojer et Horia Tecău. Il s'agit de leur  et  titre respectif dans la discipline.

Primes et points 

NB : Si une tête de série est éliminée dès son entrée en lice, elle remporte les points d'une défaite au , même si elle en a été exemptée.

Résultats en simple

Parcours

Tableau final

Premiers tours

Haut du tableau

Bas du tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau final

Premiers tours

Haut du tableau

Bas du tableau

Notes et références

Notes

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Paris-Bercy
 Saison 2018 de l'ATP

Liens externes 
  Site officiel du tournoi

Navigation 

ATP 2018
Paris
Tennis en octobre 2018
Tennis en novembre 2018
Sport en France en octobre 2018
Sport en France en novembre 2018